«Не́ман» () — белорусский футбольный клуб из города Гродно. Участник всех суверенных чемпионатов Белоруссии.

Прежние названия 
 Неман (1964—1971)
 Химик (1972—1992)
 Неман (1993—1998)
 Неман-Белкард (1999—2001)
 Неман (с 2002 года)

Достижения

Национальный чемпионат и Кубок 
Чемпионат Белоруссии по футболу
 Серебряный призёр: 2002

Кубок Белоруссии
 Обладатель: 1993
 Финалист (2): 2011, 2014

Чемпионат и Кубок СССР 
Чемпионат СССР по футболу
 Высшее достижение — 1 место в 8 зоне Второй лиги (1980)

Кубок СССР
 Высшее достижение — 1/8 финала (1986/87).

Другие 
 Самые крупные победы в чемпионатах Белоруссии — 8:0 («Коммунальник», Слоним, 2000), («Славия», Мозырь, 2012).

Состав

Трансферы

Межсезонье 2022/2023

Пришли

Ушли

Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду.
** Из аренды.
*** Свободный агент.

В аренде из «Немана»

Ультрас 
Ультрас «Немана» имеют дружеские отношения с ультрас клуба «Ягеллония».

Домашняя арена 

Команда проводит домашние матчи на Центральном Спортивном Комплексе «Неман», расположенном в городе Гродно на улице Коммунальная. Арена построена в 1963 году и до реконструкции стадиона «Динамо» в Минске 1979 года являлась самой крупной в БССР. Ранее стадион назывался «Красное Знамя». До реконструкции здесь было 23 сектора, расположенных в виде подковы, по 14 деревянных рядов в каждом.

Реконструкция стадиона проходила с 2003 по 2008 годы, после завершения которой он получил статус многофункционального спортивного комплекса. Став лучшей легкоатлетической и одной из лучших футбольной ареной в Белоруссии, ЦСК «Неман» является визитной карточкой и украшением города Гродно. Вместимость — 8404 человек, места оборудованы индивидуальными пластиковыми сидениями. Имеются VIP-ложа, места для прессы. На первом (нижнем) ярусе расположены сектора с 1 по 21. На втором (верхнем) — с 22 по 30. Фан-сектор ФК Неман — 21, гостевой — 1.

Арена имеет три звезды УЕФА, что даёт право принимать здесь официальные матчи сборных и еврокубки до полуфинальной стадии включительно.

Выступление в еврокубках 
«Неман» дебютировал в еврокубках в статусе обладателя Кубка Белоруссии 1993 года. В Кубке кубков гродненцы встретились со швейцарским «Лугано». Проиграв первый матч в гостях со счётом 0:5, «Неман» утратил практически все шансы на продолжение борьбы. Однако, несмотря на это, белорусы в ответном мачте, который прошёл на минском стадионе «Динамо», одержали победу со счётом 2:1. Голы забивали Сергей Солодовников и Юрий Мазурчик.

Следующего выступления «Немана» на евроарене пришлось ждать 10 лет. В 2003 году гродненцы приняли участие в Кубке УЕФА, соперником клуба в предварительном раунде турнира стала румынская «Стяуа». Команда из Бухареста перед матчем считалась явным фаворитом пары, однако футболисты «Немана» свели оба матча к ничьей. Первая игра, которая состоялась на минском стадионе «Трактор», закончилась со счётом 1:1. Счёт открыл Дмитрий Доля, но за несколько минут до конца румынцы со штрафного сумели восстановить равновесие. Ответный матч в Румынии закончился со счётом 0:0, что позволило футболистам «Стяуа» пройти дальше. Их соперником в следующем раунде стал английский «Саутгемптон».

В 2005 году гродненский клуб получил право участия в Кубке Интертото. В первом раунде предстояло сразиться с чешским клубом «Тескома» из города Злин. Первый матч, прошедший на минском стадионе «Торпедо», закончился минимальным поражением «Немана» — 0:1. В ответной игре преимущество у футболистов «Тескомы» сохранилось, а игра завершилась безголевой ничьей — 0:0. Во втором раунде чехи получили в соперники бельгийский клуб «Гент».

В 2014 году «Неман» снова получил право представлять Белоруссию в Еврокубках. В статусе финалиста Кубка Белоруссии 2014 года (обладателем трофея стал солигорский «Шахтёр», уже имевший путёвку в Лигу Европы по итогам чемпионата Белоруссии 2013) гродненский клуб стартовал со 2-го квалификационного раунда. Соперник — исландский клуб «Хабнарфьордюр». Первый в истории еврокубковый матч «Немана» на родном стадионе завершился вничью — 1:1. Через неделю в Исландии гродненцы потерпели поражение 0:2 и в очередной раз прекратили борьбу в первом же для себя раунде.

Наибольшее число матчей:
 Дмитрий Ковалёнок — 4
 Геннадий Мардас — 4
 Артур Кривонос — 4
 Юрий Лукашов — 4
 Виталий Надиевский — 4
 Дмитрий Гинтов — 4

Бомбардиры:
 Сергей Солодовников — 1
 Юрий Мазурчик — 1
 Дмитрий Доля — 1
 Павел Савицкий — 1

Выступление в чемпионатах СССР 
Предшественники клуба в чемпионате БССР — сборная Гродно (1940), «Динамо» (1945), «Локомотив» (1946—1955), «Неман» (1957—1963).

 Первый матч: класс «Б», 1-я зона УССР, 12.04.1964, Волынь (Луцк) — Неман (Гродно), 4:0.
 Первый матч дома: 03.06.1964, Неман (Гродно) — Спартак (Сумы), 0:0.
 Первый гол: 06.05.1964, Темп (Киев) — Неман (Гродно), 4:1 (Иван Олексяк).
 Первое очко: 03.06.1964, Неман (Гродно) — Спартак (Сумы), 0:0.
 Первая победа: 13.06.1964, Неман (Гродно) — Десна (Чернигов), 1:0.
 Первый сезон: 16-е место из 16-ти команд. Игры: 30+6=6-18, мячи: 16-60. Лучший бомбардир: Иван Олексяк: 4.

Выступление в чемпионатах Белоруссии 

Примечание: в сезоне 1998 года «Неман» провёл с командой «Динамо-93» (Минск) 1 матч, который был аннулирован и в таблице не учтён. Игра завершилась со счётом 0:0.

Аннулированные результаты:
«Химик» — «Торпедо» Минск — 0:2 (1992/93, присуждена техническая победа +:-),
«Строитель» Старые Дороги — «Неман» — 1:1 (1993/94, присуждена техническая победа 0:3),
«Гранит» Микашевичи — «Неман» — 1:1 (2009, присуждено техническое поражение 3:0),
«Гомель» — «Неман» — 0:0 (2022, присуждено техническое поражение 3:0).

Баланс игр в высшей лиге чемпионата Белоруссии после сезона-2022: 914:+332=238-344, мячи 1026-1093

Примечание: в сезоне 2002 года «Неман» провёл дополнительный матч за золото с командой «БАТЭ». Игра завершилась со счётом 0:1 в дополнительное время.

Юбилейные голы в чемпионате 
Согласно официальному сайту клуба:
 1-й гол: Юрий Мазурчик — 1992, Обувщик (Лида)
 100-й гол: Дмитрий Троско — 1994, Шахтёр (Солигорск)
 200-й гол: Сергей Цыбуль — 1998, Коммунальник (Слоним)
 300-й гол: Алексей Денисеня — 2000, Нафтан-Девон (Новополоцк)
 400-й гол: Олег Радушко — 2002, Динамо (Минск)
 500-й гол: Игорь Кривобок — 2006, Дарида (Минский район)
 600-й гол: Вадим Демидович — 2010, Белшина (Бобруйск)
 700-й гол: Евгений Савостьянов — 2013, БАТЭ (Борисов)
 800-й гол: Павел Савицкий — 2016, Минск (Минск)
 900-й гол: Алексей Легчилин — 2019, Энергетик-БГУ (Минск)
 1000-й гол: Павел Савицкий — 2022, Белшина (Бобруйск)

Альтернативная версия:
 1-й гол: Юрий Мазурчик — 1992, Обувщик (Лида)
 100-й гол: Виктор Юйко — 1994, Ведрич (Речица)
 200-й гол: Сергей Цыбуль — 1998, Динамо (Минск)
 300-й гол: Сергей Давыдов — 2000, Динамо (Брест)
 400-й гол: Виталий Таращик — 2002, Динамо (Брест)
 500-й гол: Сергей Ковалюк — 2006, Торпедо (Жодино)
 600-й гол: Вадим Демидович — 2010, Белшина (Бобруйск)
 700-й гол: (автогол) Фёдор Черных — 2013, Днепр (Могилёв)
 800-й гол: Артём Васьков — 2016, Белшина (Бобруйск)
 900-й гол: Гулжигит Алыкулов — 2019, Гомель (Гомель)
 1000-й гол: Егор Зубович — 2022, Торпедо-БелАЗ (Жодино)

Выступление в кубках Белоруссии 
Баланс игр в Кубке Белоруссии (по состоянию на 2022): 106 игр (+51=19-35), разница мячей 182-114.

Техническая победа (1992 год, матч не входит в реестр игр): «Химик» — «Нива» (Самохваловичи) — +:-

Две технические победы над клубом «Крумкачы» (Минск) со счётом 3:0 (2018 год).

Наибольшее количество матчей — Дмитрий Ковалёнок (40).

Лучший бомбардир — Павел Савицкий (16), Дмитрий Ковалёнок (13).

Примечание: в скобках указаны победы и поражения в сериях послематчевых пенальти в играх, закончившихся с ничейным счётом.

Рекордсмены 

Примечание: данные приведены по состоянию на окончание чемпионата 2022 года.

Рекордсмен среди легионеров по числу матчей в составе гродненской команды  Пол Ролан Бебе Кинге (119).

Рекордсмены с учётом первенства СССР:
 По числу матчей: Валерий Абрамук (436); Валерий Солодовников (426); Сергей Солодовников (423); Олег Севостьяник (420), Юрий Мазурчик (400).
 По числу голов: Сергей Солодовников (153), …, Юрий Мазурчик (85).

Хет-трик и более 
Пента-трик:
 1 раз — Алексей Денисеня (2000)
Покер:
 1 раз — Сергей Давыдов (2001)
 1 раз — Виталий Абрамук (1984)

Хет-трик:
 3 раза — Сергей Давыдов (2000-2, 2001-1)
 3 раза — Сергей Солодовников (1982, 1988, 1992/1993)
 2 раза — Сергей Поляков (2000-2)
 1 раз — Зоран Марушич (2020)
 1 раз — Игорь Кривобок (2012)
 1 раз — Дмитрий Ковалёнок (2010)
 1 раз — Дмитрий Макар (2006)
 1 раз — Юрий Мазурчик (1999)
 1 раз — Сергей Короза (1983)
 1 раз — Иван Летяго (1969)

Личные достижения игроков «Немана» 
 Лучшие бомбардиры сезона:
2001 — Сергей Давыдов (25)

 Лучшие вратари сезона:
2007 — Сергей Веремко

2013 — Сергей Черник

 Лучшие защитники сезона:
2002 — Дмитрий Ровнейко

 22 лучших футболиста сезона:
1992 — Сергей Гуренко, Сергей Короза
1993 — Сергей Гуренко, Сергей Солодовников
1994 — Сергей Гуренко, Олег Сысоев
2000 — Артур Кривонос, Сергей Давыдов
2001 — Сергей Давыдов, Александр Сулима, Дмитрий Ровнейко, Виталий Таращик
2002 — Алексей Сучков, Дмитрий Ровнейко, Виталий Надиевский, Александр Сулима, Игорь Ковалевич, Дмитрий Ковалёнок
2004 — Александр Сулима
2007 — Сергей Веремко, Жувенал
2011 — Павел Пласконный
2012 — Иван Денисевич
2013 — Сергей Черник, Павел Рыбак, Павел Савицкий
2016 — Павел Савицкий
2017 — Павел Савицкий
2020 — Андрей Васильев, Гегам Кадимян

Известные игроки 

 Полный список игроков ФК «Неман» Гродно, о которых есть статьи в Википедии, см. тут.

Игроки «Немана», игравшие за сборные своих стран 
  Олег Сысоев
  Сергей Гуренко
  Александр Сулима
  Олег Иким
  Виорел Фрунзе
  Павел Пласконный
  Александр Дмитриев
  Сергей Черник
  Павел Савицкий
  Владислав Климович
  Гулжигит Алыкулов
  Роман Вегеря
  Гегам Кадимян
  Алимардон Шукуров
  Иван Садовничий

Тренерский штаб

Текущий состав 
 Ковалевич Игорь Николаевич — главный тренер.
 Киреня Олег Иванович — тренер.
 Надиевский Виталий Александрович — тренер.
 Скоробогатько Андрей Викторович — тренер.
 Сулима Александр Ричардович — тренер вратарей.
 Борисейко Дмитрий Васильевич — старший тренер.
 Лазакович Юрий Николаевич — доктор.
 Малышко Иван Иосифович — массажист.

Неман-д:
 Троско Дмитрий Анатольевич — главный тренер.
 Таращик Виталий Викторович — тренер.
 Шляховой Сергей Александрович — тренер вратарей.
 Котов Игорь Степанович — доктор.

Список всех главных тренеров клуба

Все руководители

Председатели клуба 
 Тихонов Михаил Акимович (1990)
 Шперлинг Иосиф Леонидович (1994—1998)
 Пирожник Василий Васильевич (1998—2000)
 Короза Сергей Михайлович (2000—2009)
 Лис Святослав Николаевич (2009—2010)
 Короза Сергей Михайлович (2010)
 Курчевский Денис Иванович (2011)
 Дмитраница Леонид Фёдорович (2011—2013)
 Сахаревич Сергей Михайлович (2014)
 Ворсович Иван Иосифович (с 2015)

Начальники команды 
 Мимрик Павел Савельевич (1968—1972)
 Дзидзигури Отари Шалвович (1972)
 Козловский Станислав Иосифович (1973)
 Летяго Иван Ефимович (1974)
 Литвинский Анатолий Николаевич (1976—1978)
 Чарноцкий Владимир Владимирович (1979—1987)
 Павлюченко Александр Евгеньевич (1988—1989)
 Сиваков Вячеслав Аркадьевич (1990, 1997)
 Тихонов Михаил Акимович (1991)
 Яночкин Валерий Потапович (1991—1994)
 Уласевич Станислав Иванович (1994—1995, 1999—2000)
 Короза Сергей Михайлович (2000)
 Мазурчик Юрий Эдвардович (2001)
 Солодовников Валерий Витальевич (2001—2004)
 Нефёдов Сергей Николаевич (2005—2006)
 Короза Сергей Михайлович (2006—2011)
 Борисейко Дмитрий Васильевич (с 2012)

Вторая команда 
Команда  играла во второй лиге (Д-3) в 1996—1999 годах (в 1992—1995 — «Химволокно»).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 ФК «Неман» на pressball.by

ФК «Неман» Гродно